William Wright kan syfta på bland andra:

*William Wright (1735–1819), skotsk botaniker
 William Wright (1794–1866), amerikansk politiker
 William Wright (1830–1889), engelsk orientalist